Pinckert ist der Familienname folgender Personen:

 Erny Pinckert (1907–1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Friedrich Pinckert (1814–1893), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johannes Pinckert (1879–1956), deutscher Alttestlamentler
 Lukas Pinckert (* 2000), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Pinkert